Högdalen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Högdalen – stazione della metropolitana di Stoccolma